Вильярес-де-Орбиго ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 25,89 км². Население — 858 человек (данные 2004 года), притом, что в 2002 году оно составляло 904 человека, а в 1990-е годы превышало 1 000 человек.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Леона